Солёное О́зеро — топоним:
 Солёное Озеро — село в Джанкойском районе Крыма.
 Солёное Озеро — станция Крымской железной дороги.
 Солёное Озеро — хутор в Петровском районе Ставропольского края России.

См. также 
 Солёное (озеро) — моногозначный термин